Ферре́ри () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Феррери, Вальтер (род. 1948) — итальянский астроном.
 Феррери, Джузи (род. 1979) — итальянская певица.
 Феррери, Жан-Марк (род. 1962) — французский футболист, полузащитник.
 Феррери, Марко (1928—1997) — итальянский режиссёр, актёр, сценарист.
 Феррери, Хуан (род. 1970) — уругвайский футболист, полузащитник.